ПЦР:

 Полимеразная цепная реакция — экспериментальный метод молекулярной биологии, позволяющий амплифицировать (размножить) определённый участок ДНК:
 ПЦР с обратной транскрипцией, или ОТ-ПЦР;
 ПЦР в реальном времени, или ПЦР-РВ.
 Пароциркониевая реакция — взаимодействие водяного пара с цирконием при высоких температурах с выделением водорода; происходит при авариях в ядерных реакторах с водяным охлаждением.